Das Flinserl ist

Ohrstecker, der vom Mann getragen wird (österreichisch)
Figur im Faschingstreiben des Ausseerlandes